Okręty US Navy o nazwie USS  "Achilles":
Pierwszy "Achilles" był monitorem, który przez większość służby nosił nazwę "Modoc"
Drugi "Achilles" (ARL-41) był okrętem desantowym czołgów typu LST-1, który został przerobiony na okręt naprawczy typu Achelous. W służbie w latach 1943-1946. Sprzedany Chinom.

Zobacz też 
 HMS „Achilles” – nazwa brytyjskich okrętów

Achilles